Sdowbyzja (ukrainisch ; russisch /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Sdowbyzja (Riwne), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne
 Sdowbyzja (Dubno), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno